North Cape (Île-du-Prince-Édouard)
 North Cape (Norvège)
 North Cape (Nouvelle Zélande)

Voir aussi
 Cap Nord, en Norvège
 Cap-Nord, province d'Afrique du Sud